Коряк — кругла посудина з ручкою для зачерпування й виливання води, ківш, корець
 Коряк — дерев'яний черпак для набирання зерна, борошна тощо, а також для вичерпування води з човна
 Коряк — міра сипких тіл

Прізвище 
Коряк — українське прізвище. Відомі носії:

 Коряк Валерій Володимирович (1963) — начальник ГУМВС України в м. Києві, генерал-лейтенант міліції, причетний до побиття учасників Євромайдану.
 Коряк Василь Васильович (1952) — міський голова м. Лубен, журналіст.
 Коряк Василь Мусійович (1942—2015) — поет-гуморист, сатирик.
 Коряк Володимир Дмитрович (Волько Давидович Блюмштейн; 1889—1937) — літературознавець, літературний критик і викладач.
 Коряк Дмитро Володимирович (1989 —2015) — український громадський та військовий діяч. Боєць полку «Азов», позивний «Брат».

Див. також 
 Коряки

Посилання 
Коряк  // 

Українські прізвища